Willie Lora President of Lora Media Consulting LLC. Washington DC

Carrera 
Willie Lora es un ejecutivo de medios de Comunicación con más de 25 años de experiencia . Es actualmente el Presidente de Lora Media Consulting LLC. Antes de esto trabajo para CNN en Español por casi 20 años, Lora trabajó para CBS Telenoticias y Fox. También trabajó para el Canal 7 Cibao en Santiago, República Dominicana. Su estatura como periodista le ha llevado a ser nombrado caballero por el gobierno de la República Dominicana (el más alto honor civil de ese país). Lora se unió a CNN a mediados de la década de 1990 y se convirtió en un arquitecto clave para los programas de televisión como Choque de Opiniones y Directo USA. Él también ha contribuido a la cobertura periodística de acontecimientos internacionales, incluidos los acontecimientos en Irak y Afganistán y (más reciente) los cambios de la política en Cuba. Hasta febrero de 2012, Lora se desempeñó como Jefe de la oficina de Washington D.C. y Director de la cobertura política de CNN en Español. En marzo fue ascendido al cargo de director de Noticias de la organización, la posición ejecutiva máxima de noticias de CNN en Español.

Referencias

Enlaces externos 

Alumnado de la Universidad de Miami
Ejecutivos de televisión de Estados Unidos
Ejecutivos de CNN en Español
Personas vivas